Jonatan Johansson peut renvoyer à :
 Jonatan Johansson (1980-2006), snowboardeur suédois.
 Jonatan Johansson (1975-), footballeur finlandais.